ISO 3166-2:AD — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Андорре. Стандарт охватывает 7 общин Андорры. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1, для Андорры — AD и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды общин являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AD, присвоенного Андорре в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Андорры 
Геокоды 7 общин административно-территориального деления Андорры

Геокоды пограничных Андорре государств 
 Франция — ISO 3166-2:FR (на севере),
 Испания — ISO 3166-2:ES (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Андорры

Ссылки 
 Официальный портал Андорры 
 Геокоды Андорры 

2:AD